Sainte-Angèle puede referirse a diversos lugares:



Sainte-Angèle-de-Laval, localidad de la ciudad de Bécancour en el municipio regional de condado (MRC) de mismo nombre en Centre-du-Québec.
Sainte-Angèle-de-Mérici, municipio del municipio regional de condado (MRC) de La Matapédia en Bas-Saint-Laurent.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, municipio del MRC de Rouville en Montérégie Este.
Sainte-Angèle-de-Prémont, municipio del MRC de Maskinongé en Mauricie.